Дицинкплутоний — бинарное неорганическое соединение
цинка и плутония
с формулой PuZn,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Дицинкплутоний образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F dm,
параметры ячейки a = 0,7760÷0,7747 нм, Z = 8,
структура типа димедьмагния MgCu
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 935°С .

Примечания 

Соединения цинка
Соединения плутония
Интерметаллиды
цин